Robledo de Corpes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Robledo de Corpes (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Robledo de Corpes (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar